Медаль Рёблинга () — высшая научная награда  за выдающиеся достижения в области изучения минералогии. Награда была учреждена в 1937 году в честь американского полковника , инженера и коллекционера минералов.

Список награждённых 

1937 – 
1938 – 
1940 – Леонард Спенсер
1941 – 
1945 – 
1946 – Clarence S. Ross
1947 – Пауль Ниггли
1948 – Уильям Лоренс Брэгг
1949 – 
1950 – Норман Леви Боуэн
1952 – 
1953 – 
1954 – Сесил Эдгар Тилли
1955 – 
1956 – 
1957 – Walter F. Hunt
1958 – 
1959 – Феликс Мачацки
1960 – 
1961 – 
1962 – 
1963 – 
1964 – 
1965 – 
1966 – 
1967 – Лайнус Карл Полинг
1968 – 
1969 – Фриц Лавес
1970 – 
1971 – Joseph Desire Hubert Donnay
1972 – Elburt F. Osborn
1973 – George Tunell
1974 – 
1975 – Майкл Фляйшер
1975 – Фрэнк Орвилл Таттл
1976 – 
1977 – 
1978 – 
1979 – W. H. Taylor
1980 – Дмитрий Сергеевич Коржинский
1981 – 
1982 – Joseph V. Smith
1983 – 
1984 – Paul B. Barton Jr.
1985 – 
1986 – Edwin Roedder
1987 – Gerald V. Gibbs
1988 – 
1989 – 
1990 – 
1991 – 
1992 – 
1993 – 
1994 – 
1995 – Уильям Сефтон Файф
1996 – 
1997 – 
1998 – C. Wayne Burnham
1999 – 
2000 – Robert C. Reynolds Jr.
2001 – 
2002 – 
2003 – Charles T. Prewitt
2004 – Francis R. Boyd
2005 – 
2006 – 
2007 – Gordon E. Brown Jr.
2008 – Bernard W. Evans
2009 – Александра Навроцки
2010 – Robert C. Newton
2011 – Juhn G. Liou
2012 – Harry W. Green, II
2013 – Фрэнк Кристофер Хоторн
2014 – 
2015 – 
2016 – Роберт Хейзен
2017 – Эдвард Столпер
2018 -

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт

Рёблинга

Медаль Рёблинга
Награды по алфавиту
Минералогия